

Cypr 
 Ajos Joanis – wieś w dystrykcie Limassol
 Ajos Joanis – wieś w dystrykcie Pafos 
 Ajos Joanis Malundas – wieś w dystrykcie Nikozja
 Ajos Joanis Selemani – wieś w dystrykcie Nikozja

Grecja 
 Ajos Joanis – stacja metra w Atenach
 Ajos Joanis Rendis – miasto w regionie Attyka, w jednostce regionalnej Pireus
 Nikiea-Ajos Joanis Rendis – gmina w regionie Attyka, w jednostce regionalnej Pireus